Муто́вка может означать:

 Мутовка — тип расположения побегов растения.
 Мутовка — населённый пункт в Иркутской области России.
 Мутовка — название предмета кухонной утвари наподобие венчика.

См. также 
 Мутовин